Евецкий — фамилия. Известные носители:

 Евецкий, Орест Степанович (ок. 1805 — ?) — статистик, малороссийский фольклорист, этнограф, писатель, публицист.